Becker Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Becker Lake (Arizona)
 Becker Lake (Itasca County, Minnesota)
 Becker Lake (Stearns County, Minnesota)
 Becker Lake (North Dakota)
 Becker Lake (Calumet County, Wisconsin)
 Becker Lake (Columbia County, Wisconsin)
 Becker Lake (Wyoming)